Ahmed Rami puede hacer referencia a:

 Ahmed Rami (poeta) (1892-1981), poeta, compositor y traductor egipcio.
 Ahmed Rami (escritor) (1946-), escritor y disidente político marroquí.